Бра́гин () — городской посёлок в Гомельской области Белоруссии. Административный центр Брагинского района.

География

Расположение 
Расположен в 119 км к юго-западу от Гомеля, в 357 км к югу от Минска, 28 км от железнодорожной станции Хойники (на ветке Хойники — Василевичи от линии Калинковичи — Гомель).

Водная система 
Река Брагинка. На юге мелиоративные каналы.

Транспортная система 
Автодорогами соединён с Хойниками, Комарином, Речицей, Лоевом, Гомелем, посёлком Жиличи.

История 
Выявленное и исследованное археологами городище относится к XI—XIII векам, было окружено по периметру оборонительным валом. Основан в месте проживания дреговичей, полян и северян. Древний Брагин входил в Киевское княжество.Название города происходит от слова «брага», которая использовалась для квашения кож при обработке. В древности в Брагине располагалось кожевенное производство.

Первое письменное упоминание Брагина обнаруживается в Ипатьевской летописи и датируется 1147 годом. Северские князья Ольговичи и Давыдовичи во время борьбы с киевским князем Изяславом Мстиславичем разграбили и разорили Брагин. Черниговские князья с помощью половцев стремились отомстить киевскому князю Изяславу Мстиславичу за разорение черниговских городов. В 1187 году киевский князь Рюрик Ростиславич подарил Брагин жене своего сына, Ростислава, Верхуславе, дочери суздальского князя Всеволода Юрьевича. В 1241 году город был разграблен и сожжён монголо-татарами.

С 1360 года входил в состав Великого княжества Литовского. В 1511 году король Сигизмунд I Старый даровал Брагину грамоту, которая давала жителям определённые права и льготы. Во время прокладки газопровода в 1997 году на одной из улиц Брагина обнаружен глиняный горшок с монетами 1536—1549 годов, что свидетельствует о его торговых связях в те времена. В конце XVI века перешёл в собственность князей Александра и Михаила Вишневецких и в 1574 году Брагин стал резиденцией князей Вишневецких. В 1603 году князь Адам Вишневецкий, враждовавший с московским царём Борисом Годуновым, принимал в своём имении в Брагине человека, который в городе поступил на службу к Вишневецким.

После 2-го раздела Речи Посполитой — в составе Российской империи. В 1897 году — 4,3 тысячи жителей, в 1905 году — 2,7 тысячи; действуют 2 церкви и школа. В ноябре 1917 года установлена Советская власть. 27 сентября 1938 года Брагин получил статус посёлка городского типа. Во время Великой Отечественной войны в Брагине действовало подполье. Освобождён 23 ноября 1943 года.

В послевоенные годы в Брагине были полностью восстановлены объекты народного хозяйства, построены промышленные предприятия: маслосырзавод, хлебозавод, винзавод, колбасный и кондитерские цеха.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС вся территория Брагинского района подверглась радиоактивному заражению. Отселены 52 населённых пункта, 9 из которых захоронены. В постчернобыльское время райцентр покинула большая часть его населения. Сегодня в Брагине проживает около 5 тысяч человек, многие приехали из других областей и регионов бывшего Советского Союза. Их число пополнили и коренные брагинчане, которых не устроила судьба переселенцев. Построены жизненно необходимые объекты — газопровод, станция обезжелезивания воды, новый корпус больницы с пищеблоком, жилые дома. Вопреки Чернобыльской угрозе, на протяжении последних лет в Брагине заметно увеличивается уровень рождаемости, возникла необходимость постройки ещё одного детского садика. В 2016 году была построена солнечная электростанция.

Население 
Брагин — многонациональный городской посёлок. В настоящее время представители практически всех национальностей бывшего Советского Союза встречаются в небольшом по численности городке, но, в основном, преобладает коренное население — белорусы, украинцы, русские.

В связи с радиационным загрязнением в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС из Брагина в чистые места переселена 1651 семья (4892 чел.).

В 2017 году в Брагине родилось 62 и умерло 32 человека. Коэффициент рождаемости — 16,9 на 1000 человек (средний показатель по району — 13,5, по Гомельской области — 11,3, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 8,7 на 1000 человек (средний показатель по району — 16,6, по Гомельской области — 13, по Республике Беларусь — 12,6). Уровень рождаемости в Брагине один из самых высоких среди районных центров Гомельской области и всей республики (выше он только в соседних Хойниках — 17,6).

Население на 1 января 2018 года — 3681 человек.

Динамика 

По данным переписи населения СССР 1939 года, в Брагине проживало 3400 белорусов, 958 евреев, 166 русских, 103 украинца, 22 поляка. По переписи населения Республики Беларусь 2009 года — 3522 белоруса, 313 русских, 77 украинцев.

Награды 
В 2019 году город Брагин получил переходящий вымпел, свидетельство и денежную премию за счёт средств республиканского бюджета как лучший по санитарному состоянию и благоустройству населённый пункт с населением до 10 тыс. жителей.

Культура и досуг 
В Брагине расположены ГУ "Брагинский районный Дом культуры", ГУК "Брагинская центральная районная библиотека", ГУО "Брагинская детская школа искусств", спортивно-оздоровительный центр.

Функционирует ГУК "Брагинский исторический музей с картинной галереей".

В здании музея имеются следующие залы:

 История Брагинщины. Факты и легенды
 Полесская хатка
 Зал, посвящённый памяти В. И. Игнатенко
 Зал Боевой славы
 Выставочные залы
 Выставка «Потерянная земля»

В музее также можно увидеть осколок метеорита, который был найден недалеко от Брагина и назван в честь него.

 Музей ГУО "Гимназия г. п. Брагин"

Мероприятия: 
 24 ноября 2018 года прошёл областной фестиваль "Дажынкi"

Достопримечательности 
 В центре Брагина на правом берегу реки Брагинка, при впадении в неё безымянного ручья, расположено Городище древнего Брагина периода раннего Средневековья (XII—XIII век)
 Руины стены замка Вишневецких — рода, при котором Брагин достиг расцвета и влияния

 В Брагине расположена Братская могила (1941—1943 г.г.). Место захоронения Героя Советского Союза Мамкина Павла Степановича.

 В центре Брагина установлен памятник В. И. Игнатенко, принимавшему участие в тушении пожара на ЧАЭС ночью 25-26 апреля 1986 г. 

 Установлен Памятный знак пограничникам всех поколений
 Церковь Святого Николая
 Памятник "Памяти жертв фашизма"
 Аллея, состоящая из 13 стел, посвящённых Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда — уроженцам Брагина. На каждой колонне из красного гранита — имена и годы жизни прославленных земляков, среди которых 3 Героя Советского Союза — Сергей Мацапура, Павел Шпетный и Петр Жуков.
 Солнечные часы на Центральной площади Брагина

СМИ 
Издаётся газета «Маяк Палесся»

См. также 
 Гетто в Брагине

Примечания

Ссылки 
 Геральдика г. п. Брагин

Населённые пункты Брагинского района
Районные центры Гомельской области
Бывшие еврейские местечки Белоруссии
Городские посёлки Белоруссии
Киевское княжество
Города Древней Руси
Посёлки городского типа Гомельской области